Sean Michaels peut désigner :
 Sean Michaels (1982-), journaliste musical, chroniqueur et écrivain canadien ;
 Sean Michaels (1958-), réalisateur, producteur et acteur de films pornographiques américain.